Příjmení Čulík a Čulíková nosí více různých osobností:

 Claudia Čulíková – zpěvačka
 Jan Čulík (* 1952) – novinář, publicista a bohemista v exilu
 Janka Čulíková – slovenská hokejistka
 Jaroslav Čulík (1861–1942) – český právník, notář a překladatel
 Karel Čulík (politik) (Czulík; 1822–1912) – český notář a poslanec Zemského sněmu
 Ladislav Čulík (1909–1987) – český fotbalista
 Věra Čulíková (* 1951) – česká archeobotanička

Podobná příjmení 
 Čuřík

Externí odkazy